Molekulska formula -{C7H14O}- se može odnositi na:

 2-Heptanon
 3-Heptanon
 4-Heptanon
 Heptanal